! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 189001–189100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 189101–189200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 189201–189300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 189301–189400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 189401–189500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 189501–189600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 189601–189700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 189701–189800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 189801–189900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 189901–190000 [ editare]

Lista planetelor minore (189001-190000)